Joseph McIlvaine (1769-1826), homme politique américain.
 Charles Pettit McIlvaine (1799-1873), prélat américain, évêque de l'Église épiscopale de l'Ohio.
 Abraham Robinson McIlvaine (1804-1863), homme politique américain.
 Charles McIlvaine (1903-1975), rameur d'aviron américain.
 Jim McIlvaine (né en 1972), joueur américain de basket-ball.